Pohár Gordona Bennetta (Gordon Bennett Cup) je jméno tří různých soutěží založených a financovaných americkým milionářem a tiskovým magnátem Jamesem Gordonem Bennettem mladším (1841 – 1918). 

 Pohár Gordona Bennetta (automobily) – automobilové závody, soutěž se konala šestkrát v letech 1900 až 1905
 Pohár Gordona Bennetta (balonové létání) – dodnes pořádaná soutěž v balonovém létání
 Pohár Gordona Bennetta (letectví) – rychlostní závod letadel pořádaný v letech 1909 až 1920